Schüchner ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Schüchner (* 1970), österreichischer Schauspieler
 Heinrich Schüchner (1908–2006), deutscher Violoncellist und Musikpädagoge
 Johannes Schüchner (* 1986), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Michaela Schüchner (* 1977), österreichische Politikerin (SPÖ)